Список стран по индексу экологической эффективности был представлен 23 января 2016 года на Всемирном экономическом форуме () Йельским и Колумбийским университетами совместно с . Это был шестой отчёт индекса за 10 лет его существования. Список охватывает 180 стран.

Общие сведения 
Индекс экологической эффективности является комплексным сравнительным показателем успешности экологической политики стран во всём мире. Методология индекса основана на принципе близости к цели. Результат по каждому показателю рассчитывается в зависимости положения страны на шкале, нижняя граница которой устанавливаются худшей страной по этому показателю, а верхняя — желаемой целью. В качестве цели используются показатели, зафиксированные в международных договорах, рекомендациях международных организаций или заключениях экспертов. Если государство достигло или превысило цель, то оно получает сто баллов по данному показателю.

В 2016 году использовались 19 показателей, распределенных в девяти «политических категориях». Категории объединены в две большие группы: жизнеспособность экосистемы (оценка уровня защиты экосистем и эффективности управления природными ресурсами) и экологическое здоровье, оценивающее уровень защиты здоровья людей от неблагоприятных факторов окружающей среды.

В 2016 году авторы включили в доклад самое большое количество стран за всё время существования индекса (180 против 178 в 2014 году). Группы «жизнеспособность экосистемы» и «экологическом здоровье» имеют равный вес в окончательном результате для каждой страны. Оценка экологической эффективности стран проводится только по тем показателям, которые принципиально возможно рассчитать для данного государства (такие показатели названы в отчёте «материальными»). Исключение определённых показателей в определённой категории при расчёте индекса какой-либо страны пропорционально увеличивает вес других показателей в данной категории. Например, для не имеющих выхода к морю стран не рассчитывают показатель «Морские охраняемые районы» в категории «Биоразнообразие», а оставшиеся четыре показателя получают вес 25 % (без исключения «Морских охраняемых районов» каждый показатель в этой категории имел вес 20 %). Для наименее развитых и островных стран не рассчитывается вся категория «Изменение климата и энергетика», а веса других категорий в группе «Жизнеспособность экосистемы» пропорционально увеличиваются. Есть также условия для исключения из расчёта категории «Лес» и «Рыбная ловля».

Наконец, индекс 2016 года подобно индексу 2014 года даёт возможность оценить историческое развитие экологической эффективности. Применяя к данным прошлых лет методику расчёта индекса 2016 года, авторы индекса подготовили «исторический EPI». Это даёт возможность сравнивать текущий результат с тем, что могло бы быть 10 лет назад, по всем индикаторам. Если сравнить показатели текущего и «исторического EPI» за последнее десятилетие, то можно заметить закономерность. Большинство развитых стран добились относительно хороших показателей в отчёте 2016 года, но не показывали больших изменений (проценты изменений за последнее десятилетие обычно невысоки). Авторы доклада считают, что странам с высокой экологической эффективностью трудно добиваться значительных улучшений. Наоборот, государства с бедственным состоянием окружающей среды, начиная проводить экологическую политику, могут с меньшими усилиями добиться высоких процентов улучшения.

Основные результаты 
1) Мир в целом улучшает показатели по некоторым экологическим вопросам, в то время как по другим наблюдается значительное ухудшение. Среди вопросов, в которых наблюдается прогресс, находятся «Влияние на здоровье», «Доступ к питьевой воде» и «Санитария». Однако в категориях «Качество воздуха» и «Рыбная ловля» показатели снижаются.

2) Экономическое развитие приводит к улучшению некоторых экологических показателей, но в то же время связано с возникновением новых экологических опасностей. Показатели по воздуху и воде наглядно демонстрируют эти противоречивые сигналы. Когда страны становятся богаче, их правительства инвестируют в развитие санитарии и меньше людей подвергаются воздействию небезопасной воды, что ведет к сокращению числа смертей от болезней, передающиеся с водой. Но по мере развития стран увеличиваются промышленное производство и автомобильные перевозки. В результате увеличивается количество смертей, вызванных загрязнением воздуха.

Загрязнение воздуха является растущей глобальной проблемой; больше в странах с быстро развивающейся экономикой, таких как Китай и Индия, меньше в богатых или очень бедных государствах. Более 3,5 млрд человек, или половина населения мира, живут в странах, где концентрация мелкодисперсных твердых частиц превышает уровни, которые Всемирная организация здравоохранения считает безопасными.

3) Парижское соглашение определяет действия, которые государствам мира следует выполнять для борьбы с изменением климата, однако однозначных и надёжных методов оценки действий стран по борьбе с изменением климата не существует. Определение эффективности политики стран по смягчению последствий изменения климата — это одна из самых насущных проблем, стоящих перед обществом сегодня. Эту проблему осложняет неразрывная связь между выбросами углерода и экономическим ростом. В результате показатели в категории «Изменение климата и энергетика» в индексе 2016 года предоставляют информацию о том, как страны «декарбонизируют» экономический рост, а не о том, насколько эффективна экологическая политика. Однако эти показатели не могут выявить причины декарбонизации, вызвана ли она экономическим спадом и согласованными усилиями государства. Дания, например, предприняла серьёзные усилия по сокращению выбросов путём повышения энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии. Другие страны скорее всего, успешны по сравнению с государствами, близкими по экономическому развитию, из-за экономического спада, а не амбициозных усилий.

Список стран

Примечания

Ссылки 
 2020 EPI Отчёт 2020 года
2016 EPI Отчёт 2016 года

 2014 EPI Отчёт 2014 года

 Архив предыдущих отчётов

Сравнительные списки стран
Списки:Экология